Keinstirschia är ett släkte av svampar. Keinstirschia ingår i ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Keinstirschia